Айдаралиев — фамилия; имеет женскую форму Айдаралиева.
 Айдаралиев, Асылбек Акматбекович (род. 1941) — советский учёный, полярник, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук.
 Айдаралиев, Искендербек Рысбекович (род. 1955) — киргизский политик и государственный деятель.